Thomas Horatio Bevan
 Thomas Bevan (parlamentarzysta)